fictieve personages uit de Britse sciencefictionserie Doctor Who
 een eenmalig project van The KLF voor de hit 'Doctorin' the TARDIS'